Luci Anni, magistrat romà 
 Anni (llibert), llibert romà
 Titus Anni, triumvir
 Anni de Campània, polític campani
 Luci Anni (tribú), tribú de la plebs 
 Publi Anni, militar romà 
 Gai Anni, militar romà 
 Quint Anni, senador romà